Чемпионат Колумбии по футболу 1967 — 20-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1967 на RSSSF

1967
Футбол в Южной Америке в 1967 году
1967 год в Колумбии